Dibbern bezeichnet

Familienname

 Adolph Dibbern (1825–1859), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Caroline Dibbern (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Georg Dibbern (1889–1962), Schriftsteller und Weltumsegler
 Günter Dibbern (* 1946), deutscher Versicherungsmanager
 Max Dibbern (1889–1972), deutscher Politiker der FDP
 Rosa Dibbern (1830–1895), deutsche Schauspielerin und Theaterdirektorin
 Simon Dibbern (* 1988), deutscher Schauspieler
 Viggo Dibbern (1900–1982), dänischer Turner

Weiterhin 

 eine Porzellanmarke Dibbern (Porzellan)